Romain Grosjean (Geneva,Švicarska, 17. travnja 1986.) je bivši francuski vozač Formule 1.

Karijera prije Formule 1
2000. Počinje nastupati u karting natjecanjima.

2003. Osvaja naslov u švicarskoj Formuli Renault 1.6 pobijedivši na svih 10 utrka te sezone.

2004. Nastupa u francuskoj Formuli Renault, te u Formuli Renault 2000.

2005. Osvaja naslov u francuskoj Formuli Renault, pobijedivši na 10 od 16 utrka. 

2007. Osvaja naslov u Euroseriji Formule 3, ispred Sébastiena Buemija, Nice Hülkenberga i Kamuia Kobayashija.

2008. Osvaja naslov azijskoj Grand Prix 2 seriji. Te godine postaje test vozač u Formuli 1 za momčad Renault F1

2009. Nastupa u Grand Prix 2 seriji, te pobijeđuje na 2 utrke.

Formula 1

Renault (2009.) 

2009.

U Formuli 1 je u početku sezone ostao test vozač Renaulta, a zatim zamjenjuje Nelsona Piqueta Jr. Prva sezona u Formuli 1 za Romaina Grosjeana bila je razočaravajuća. Odvozio je 7 zadnjih utrka te sezone. U svih 7 utrka u kvalifikacijama je bio lošiji od momčadskog kolege Fernanda Alonsa, a najbolji plasman mu je bilo 13. mjesto na VN Brazila. Sezonu završava na 23. mjestu u ukupnom poretku bez osvojenog boda. Krajem siječnja 2010. godine Renault je potvrdio rusa Vitalija Petrova kao drugog vozača momčadi uz poljaka Roberta Kubicu, čime Romain Grosjean ostaje bez vozačkog mjesta za sljedeću sezonu.

Lotus (2012. – 2015.) 

2012.

Godine 2011. se vraća u Formulu 1, kao jedan od pet test vozača momčadi Lotus Renault GP. Pred kraj godine objavljeno je da će Grosjean voziti za Lotus-Renault sljedeće godine uz Kimija Raikkonena. Već u prvoj utrci u Australiji priređuje iznenađenje i osvaja treće mjesto u kvalifikacijama. Za razliku od prve epizode u Formuli 1 2009., Grosjean je ovoga puta opravdao očekivanja. U kvalifikacijama često brži od Raikkonena, ali na udaru mnogih kritika zbog agresivne vožnje. Vrhunac se dogodio u Beligiji kada Grosjean izaziva sudar na startu te biva novčano kažnjen s jednom utrkom zabrane nastupa. Mark Webber ga je jednom prilikom nazvao "first-lap nutcase" nakon što ga je Grosjean na startu u Japanu izbacio iz utrke. Drugo mjesto u Kanadi i treća mjesta u Bahreinu i Mađarskoj najbolji su njegovi rezultati, te Grosjean sezonu završava na 8. mjestu s 96 bodova. 

2013.

Na početku sezone Grosjean nastavlja sa svojim agresivnim vožnjama, ali u manjoj mjeri. U Monaku je tri puta razbio bolid tijekom vikenda, a u nedjelju izbacuje sebe i Daniela Ricciarda iz utrke. U Velikoj Britaniji opet sudar s Webberom. Ipak, puno bolja sezona nego prethona za Grosjeana, uz manje incidenata i sudara na stazi. U japanu je s četvrte pozicije na startu prešao u vodstvo i vodio utrku 28 krugova. Drugo mjesto u SAD-u, i čak 5 trećih mjesta najbolji su Grosjeanovi rezultati. Sezonu završava na 7. mjestu sa 132 boda.

2014.

Nova tehnička pravila donesena su za ovu sezonu i momčad Lotusa nije napravila dobar bolid. Kimi Raikkonen napušta momčad i odlazi u Ferrari, a na njegovo mjesto dolazi Pastor Maldonado. Ovo je nakon 2009. bila Grosjeanova najlošija sezona. Osma mjesta u Španjolskoj i Monaku, njegovi su najbolji rezultati te godine. S 8 bodova, Grosjean završava sezonu na 14. mjestu.

2015.

Ove sezone momčad radi mnogo bolji bolid nego prošle sezone. Lotus više ne koristi Ferrarijevu pogonsku jedinicu, već Meredesovu. Grosjean utrke redovno završava u bodovima, a vrhunac dolazi u Belgiji na Spa-Francorchampu kada završava treći i jedini put se penje na podij te sezone. Pred kraj sezone objavljeno je da će Grosjean sljedeću godinu voziti za novu momčad Haas F1 Team.

Haas (2016. – 2020.)  

2016.

Nova momčad pod vodstvom Günthera Steinera i Genea Haasa, prva je američka momčad u Formuli 1 još od 1986. i momčadi Haas Lola. Uz Grosjeana, vozačko mjesto dobiva Meksikanac Esteban Gutiérrez nakon pauze od jedne godine. Haas koristi prošlogodišnji Ferrarijev bolid i motor, osim šasije koju proizvode sami. Momčad od koje nitko nije mnogo očekivao napravila je senzaciju na početku sezone. Grosjean završava šesti u Australiji i peti u Bahreinu. U nastavku sezone performanse momčadi znatno opadaju uz pokoji bljesak. Učestali problem s kočnicama rezultirali su mnogim odustajanjima. Grosjean sezonu završava na 13. mjestu s 29 bodova.

2017.

Danac Kevin Magnussen se pridružuje Haasu kao novi Grosjeanov momčadski kolega.

2018.

2019.

2020.

Ostale kategorije
Nakon odlaska iz Formule 1, Romain Grosjean se natječe u više automobilističkih kategorija. U Auto GP kategoriji osvaja naslov, premda je odvozio 8 od 12 utrka te sezone. Također se natječe u Grand Prix 2 seriji, 24 sata Spa-Francorchampa te FIA GT1 kategoriji. U lipnju 2010. debitira na 24 sata Le Mansa nastupajući za momčad Matech Competition, zajedno s Thomasom Mutschom i Jonathanom Hirschiom. Odustaje u 171 krugu.

Godine 2011. osvaja svoj drugi naslov u azijskoj Grand Prix 2 seriji, te prvi naslov u Grand Prix 2 seriji.

Sažetak karijere 

  Grosjean je bio dodatni vozač i nije mogao osvajati bodove.

Usporedba s momčadskim kolegama

Izvori 

 http://www.gp1.hr/sluzbeno-grosjean-jos-jednu-godinu-u-lotusu/
 http://www.gp1.hr/lotus-potvrdio-grosjeana-za-sljedecu-godinu/
 http://www.gp1.hr/grosjean-najavio-ostanak-u-haasu-2017/
 http://www.gp1.hr/magnussen-potpisao-visegodisnji-ugovor-s-haasom/

Službene stranice 
Službena stranica - Formula 1
Službena stranica - FIA 
Službena stranica - Hrvatska

Vanjske poveznice
Romain Grosjean na racing-reference.com
Romain Grosjean F1 statistika na statsf1.com

Francuski vozači Formule 1
Švicarski vozači Formule 1